

Sigle 
 Journaled File System  – file system journaling creato da IBM

Codici 
 JFS – codice vettore ICAO di Juanda Flying School